Oyón puede referirse a:

 Oyón (en euskera Oion y oficialmente Oyón-Oion) es un municipio de la provincia de Álava, País Vasco (España);

 Oyón  distrito peruano, capital de la provincia de Oyón (región de Lima).
 Oyón, provincia peruana;
 Oyón, ciudad peruana de la Región de Lima.